O nome João Lúcio de Azevedo pode referir-se a mais de uma pessoa:

 João Lúcio de Azevedo (historiador)
 João Lúcio de Azevedo (agrônomo)

Desambiguação